Појам Салинас може да се односи на:
 Салинас (Еквадор), град у Еквадору
 Салинас (Порторико), град у Порторику
 Салинас (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
 Салинас (река), река која протиче кроз САД
 Хулио Салинас, шпански фудбалер